Pedro Vaz (Cabo Verde)
 Pero Vaz de Caminha
 D. Pedro Vaz Gavião — bispo da Guarda e prior de Santa Cruz de Coimbra

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos